Суперкубок Киргизстану з футболу 2013  — 3-й розіграш турніру. Матчі відбулись 21 і 27 квітня 2013 року між чемпіоном і володарем кубка Киргизстану клубом Дордой та віце-чемпіоном Киргизстану клубом Алга.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на сайті ФК Дордой
 Повторний матч на сайті ФК Дордой

2013
Киргизстан
Квітень 2013
2013 в киргизькому спорті